La expresión jardines colgantes puede referirse a:

Lugares 

 Jardines Colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo, ubicados en la ciudad de Babilonia (el Babel bíblico).
 Jardines colgantes de Haifa, jardines colgantes del Centro Mundial del bahaísmo en el Monte Carmelo, Haifa (Israel).
 Jardines colgantes de Thuin, jardines ubicados en el lado sur del valle de Biesmelle, cerca de Thuin (Bélgica).
 Jardines colgantes de Vezac, jardines colgantes ubicados en Vezac, Francia.
 Jardines colgantes de Bombay, terrazas ajardinadas ubicadas en Bombay, India.

Otros 

 Jardines colgantes de epifitas, denominación que reciben los espacios naturales donde dominan las plantas epífitas.